Eurovision Song Contest 1994 blev afholdt d. 30. april i Point Theatre i Irlands hovedstad Dublin. Det er sagt at direktøren for RTE nær havde fået hjertestop da Irland vandt i 1993. For anden gang i træk skulle de arrangere showet, hvilket ikke var sket før. Men havde han vidst hvad der ville ske dette år, ville han nok ikke have glædet sig over denne bedrift. Landet vandt endnu en gang, på trods af en meget stilfærdig og ikke særlig bemærkelsesværdig sang. Onde tunger siger endda, at RTE netop havde valgt denne sang, fordi de var sikre på at den ikke ville vinde.

Der blev denne gang ikke holdt nogen forudgående kvalifikationer, men de seks dårligst placerede i 1993 og Italien, der ikke ville deltage, blev erstattet af syv nye lande. Det mest populære pauseindslag nogensinde kom dette år med Riverdance og blev en enorm international succes.

Deltagere og resultater 

1994
Musik i 1994